Казалы:
 Казалинск — город в Кызылординской области.
 Казалы — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.